OPSI steht

 im IT-Bereich für Open PC Server Integration
 in der Medizin für Overwhelming Post Splenectomy Infection Syndrome (OPSI-Syndrom)
 im Eisenbahnwesen für Optische Zugsicherung, ein ehemaliges Zugbeeinflussungsverfahren, siehe Punktförmige Zugbeeinflussung, 

Abkürzung